Big Generator — музичний альбом гурту Yes. Виданий 28 вересня 1987 року лейблом Atco Records. Загальна тривалість композицій становить 43:38. Альбом відносять до напрямку поп-рок.

Список пісень

Сингли

Посилання 
 Allmusic огляд

Альбоми Yes
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atlantic Records
Альбоми прогресивного року